Die Abkürzung TEDS steht für
 TETRA Enhanced Data Service, Standard, der TETRA eine Datenübertragung von 50 bis 250 kBit/s ermöglicht.
 Transducer Electronic Data Sheet, ein Element der IEEE-1451-Schnittstellen

Teds steht für
 Teddy Boy, eine jugendliche Protestbewegung

TEDS